een gemeente in kanton Bern: Oberburg

de Duitse naam voor de Sloveense gemeente Gornji Grad

de naam van enige deelplaatsen in Duitsland van de gemeenten Waltenhofen, Markt Rettenbach en Solingen